Івафуне (п'єса)
Івафуне (Тотіґі)
Повіт Івафуне
Форт Івафуне